Adelhaid cseh fejedelemné (1040 körül – 1062. január 27.), I. András magyar király egyetlen leánya, II. Vratiszláv cseh király második felesége
Adelhaid cseh fejedelemné (1106 körül – 1140. szeptember 15.), Álmos magyar királyi herceg legidősebb leánya, I. Szobeszláv cseh fejedelem hitvese